Невада (округ, Арканзас)
Невада (округ, Каліфорнія)